Иван Юркин: Юркин, Иван Николаевич (1863—1943) — чувашский прозаик, поэт, этнограф и фольклорист.
 Юркин, Иван Трофимович (1923—1943) — Герой Советского Союза.